

Geografia
 San Cataldo – comune nel libero consorzio comunale di Caltanissetta
 San Cataldo – frazione di Cariati in provincia di Cosenza
 San Cataldo – frazione balneare divisa fra Lecce e Vernole
 San Cataldo – frazione di Trappeto nella città metropolitana di Palermo
 San Cataldo – frazione di Motta Camastra nella città metropolitana di Messina
 San Cataldo – frazione di Borgo Virgilio in provincia di Mantova
 San Cataldo – frazione di San Pietro Infine in provincia di Caserta
 San Cataldo – frazione di Viggianello in provincia di Potenza
 San Cataldo – penisola di una parte del quartiere di Bari Marconi - San Girolamo - Fesca
 Riserva naturale San Cataldo – riserva naturale in provincia di Lecce

Religione
 San Cataldo – vescovo di Taranto

Pagine correlate
 Cataldo (disambigua)
 Chiesa di San Cataldo

Note